La Coupe du monde d'échecs 2019 est la dixième Coupe du monde d'échecs organisée sous l'égide de la Fédération internationale des échecs (FIDE). C'est un tournoi d'échecs individuel par élimination directe à 128 participants qui s'est joué entre le  et le  dans la ville russe de Khanty-Mansiïsk.

La finale oppose le Chinois Ding Liren (finaliste en 2017) à l'Azerbaïdjanais Teimour Radjabov. Radjabov remporte la finale lors des départages en blitz.

Les deux finalistes du tournoi sont qualifiés pour le tournoi des candidats de 2020.

Maxime Vachier-Lagrave remporte le match pour la troisième place contre le Chinois Yu Yangyi.

Participants

Qualification pour la coupe du monde 

Les 128 participants sont choisis selon plusieurs modalités :
 le champion du monde Magnus Carlsen, qui renonce à participer et est remplacé par un joueur choisi selon la moyenne Elo ;
 les quatre demi-finalistes de la Coupe du monde d'échecs 2017 (Levon Aronian, Ding Liren, Maxime Vachier-Lagrave et Wesley So) ;
 la championne du monde Ju Wenjun, qui renonce à participer et est remplacée par un joueur choisi selon la moyenne Elo ;
 les deux champions du monde junior 2017 et 2018 (Aryan Tari et Parham Maghsoodloo) ;
 24 joueurs issus du Championnat d'Europe individuel 2018 ;
 22 joueurs issus du Championnat d'Europe Individuel 2019 ;
 20 joueurs des continents nord et sud américains (issus des tournois zonaux et championnats continentaux 2018 et 2019) ;
 20 joueurs d'Asie et d'Océanie (issus des tournois zonaux et championnats continentaux 2018 et 2019) ;
 6 joueurs du continent africain ;
 18 joueurs ayant obtenu la meilleure moyenne Elo entre août 2018 et juillet 2019 et non qualifiés par les voies précédentes ;
 5 joueurs nommés par le Président de la Fidé ;
 4 joueurs russes nommés le comité d'organisation local de Khanty-Mansiïsk ;
 un joueur qualifié lors de l'ACP Tour : Baskaran Adhiban.

Tableau des participants 

Les participants sont classés d’après leur classement FIDE d’août 2019. Tous les joueurs sont des Grands Maitres Internationaux à moins d’une indication contraire.

Remplacements 
 Joueurs de la liste des qualifiés qui ont décliné de jouer:
  (Champion du monde)
  (WWC) (A décidé de participer au Grand Prix FIDE Féminin 2019-20 à la place)
  (qui a décidé de se concentrer sur la qualification pour le tournoi des candidats via le tournoi FIDE Grand Suisses 2019)
  (Retiré du haut niveau en janvier 2019)
 
  (R)
 Leurs remplaçants sont:
 
 
 
 
 
  (R)
 Autres remplacements: 
  (Z2.1) → remplacé par  (AM19) (L’autre joueur du Z2.1 n’avait pas atteint le score requis de 50%, donc la position est passée à l’AM19.)
  (Z3.6) (retrait) → remplacé par  (Z3.6). Cela a fait de Press le joueur le moins bien classé à jouer dans une Coupe du monde d'échecs.
  (PN) → remplacé par  (PN)

Prix

Tableau final

Notes et références 

Coupe du monde d'échecs
Khanty-Mansiïsk
Tournoi d'échecs en Russie
2019 en Russie